Глембочино — деревня в Себежском районе Псковской области России. 

Входит в состав сельского поселения Себежское.

География 
Находится на юго-западе региона, на северном берегу озера Глубокое или Глембочино, в 15 км к югу от города Себеж.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 347 жителей.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % от общей численности населения в 288 чел..

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня была административным центром ныне упразднённой Глембочинской волости.

Инфраструктура 
Действовала администрация Глембочинской волости.

Транспорт 
Автодорога регионального уровня 58К-558 «Себеж — Глубочица — Граница с республикой Беларусь».

Примечания 

Населённые пункты Себежского района